Năvodari ist der Name mehrerer Ortschaften in Rumänien:
Năvodari, Stadt im Kreis Constanța
Năvodari (Teleorman), Dorf im Kreis Teleorman
Năvodari Tabără, Dorf im Kreis Constanța